All 6’s and 7’s — двенадцатый студийный альбом американского рэпера Tech N9ne, выпущенный 7 июня 2011 года на лейбле Strange Music. В первую неделю было продано 55 715 копий, и диск дебютировал на четвёртой строчке в чарте Billboard 200 и на первой — в Top R&B/Hip-Hop Albums. По состоянию на 7 сентября 2011 года, продано 137 000 экземпляров альбома.

Список композиций 
Трек-лист был подтверждён изданием Hit Hip-Hop 4 мая 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Official Website
 Official Strange Music Website
 Official Twitter

Альбомы Tech N9ne